Die All England 1924 fanden vom 4. bis zum 9. März 1924 in London statt. In dieser 21. Auflage des zu dieser Zeit bedeutendsten Badminton-Championats konnte der Ire Gordon Mack den Serienmeister George Alan Thomas entthronen und ihn im Finale mit 17-15, 9-15 und 15–6 besiegen.

Austragungsort 
 Royal Horticultural Hall, Westminster

Finalresultate

Herreneinzel

Dameneinzel

Weblinks 
 http://newspapers.nl.sg/Digitised/Article.aspx?articleid=singfreepressb19240409.2.12

Badmintonwettbewerb in London
Badminton 1924
1924
Sportveranstaltung in der City of Westminster